Plat eller krone kan have flere betydning.

 Plat eller krone – et spil, hvor en mønt kastes.
 Plat eller krone (film) – en dansk spillefilm fra 1937.